Der Scottish League Cup wurde 1954/55 zum 9. Mal ausgespielt. Der schottische Fußball-Ligapokal, der unter den Teilnehmern der Scottish Football League ausgetragen wurde, begann am 14. August 1954 und endete mit dem Finale am 23. Oktober 1954 im Hampden Park von Glasgow. Als Titelverteidiger startete der FC East Fife in den Wettbewerb der sich im Vorjahresfinale gegen Partick Thistle durchgesetzt hatte. Im diesjährigen Endspiel traf Heart of Midlothian auf den FC Motherwell. Die Hearts aus Edinburgh erreichten zum ersten Mal das Endspiel im Ligapokal. Well zog nach 1951 zum zweiten Mal in das Endspiel ein. Damals gewann der Verein das Finale gegen die Rivalen der Hearts, die Hibs. Die Hearts gewannen das Finale mit 4:2, unter anderem durch einen Hattrick von Willie Bauld. In der schottischen Meisterschaft wurden die Hearts Vierter, Well Fünfzehnter.

Gruppenphase

Gruppe 1 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 14. August und 4. September 1954.

Gruppe 2 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 14. August und 4. September 1954.

Gruppe 3 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 14. August und 4. September 1954.

Gruppe 4 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 14. August und 4. September 1954.

Gruppe 5 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 14. August und 4. September 1954.

Gruppe 6 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 14. August und 4. September 1954.

Gruppe 7 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 14. August und 4. September 1954.

Gruppe 8 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 14. August und 4. September 1954.

Viertelfinale 
Ausgetragen wurden die Hinspiele am 22. September 1954. Die Rückspiele fanden am 25. September 1954 statt.

|}

Halbfinale 
Ausgetragen wurden die Spiele am 9. Oktober 1954.

|}

Finale

Weblinks 
 Offizielle Webseite
 Scottish League Cup 1954/55 bei statto.com

1954/55
Fußballsaison 1954/55